Орден Золотого руна был создан герцогом Бургундии Филиппом III Добрым в январе 1430 года по случаю бракосочетания с принцессой Изабеллой Португальской, в качестве светского ордена, долженствовавшего объединить лучших рыцарей из числа его союзников и вассалов. На церемонии основания ордена в Брюгге рыцарями стали 24 вельможи; сам герцог стал великим магистром.

Рыцари, принятые в орден в 1430 году

Первый капитул. Лилль, 1431 год 

Первый капитул ордена состоялся в Лилле после дня Святого Андрея (Сент-Андриё, 30 ноября), когда устраивалось официальное празднество ордена, и проходил 2—4 декабря в церкви Сен-Пьер. За бегство с поля боя в битве при Антоне 11 июня 1430 из числа рыцарей был исключён Жан I де Нёшатель. Заявка на вступление в орден Луи II де Шалон-Арле, принца Оранского, командовавшего в этом неудачном сражении, была отклонена герцогом по той же причине.

Второй капитул, Брюгге, 1432 год 

Состоялся в церкви Сен-Донат 1—2 декабря. Жану де Нёшателю было отказано в просьбе о восстановлении в ордене, и во второй день капитула собрание избрало новых рыцарей.

Третий капитул, Дижон, 1433 год 

Состоялся 29 ноября — 3 декабря а герцогской капелле. 2 декабря вновь избранные рыцари, кроме отсутствовавшего Рупрехта фон Вирнебурга, принесли присягу.

Четвёртый капитул, Брюссель, 1435 год 

Состоялся в церкви Святой Гудулы после пятого орденского празднования, в начале декабря. Посвящений не было. Рассматривались различные деловые вопросы и положение рыцарей в связи с заключением франко-бургундского союза, в том числе обращение к капитулу со стороны Жана де Люксембурга.

Пятый капитул, Лилль, 1436 год 

Состоялся в церкви Сен-Пьер в начале декабря. Посвящений не было. 4 декабря было рассмотрено поведение рыцарей, на предмет соответствия требованиям устава и орденской морали.

Шестой капитул, Сент-Омер, 1440 год 

Состоялся 30 ноября — 1 декабря после десятого орденского праздника. По случаю принятия в рыцари нескольких вельмож была внесена поправка во вторую статью ордонансов и статута, позволявшая императорам, королям и герцогам носить вместе с цепью Золотого руна знаки любого другого ордена, суверенами которого они являлись (согласно указанной статье, рыцарь, принятый в орден Золотого руна, должен был отказаться от членства в любом другом).

Седьмой капитул, Гент, 1445 год 

Открылся 11 декабря в церкви Сен-Жан после 15-го орденского праздника. Избранные в число рыцарей Франциск I Бретонский и Луи де Люксембург, граф де Сен-Поль, отказались от этой чести.

Восьмой капитул, Монс, 1451 год 

Открылся 3 мая в церкви Сен-Водрю, после 16-го орденского праздника, состоявшегося накануне. 7 мая была оглашена информация о поведении рыцарей за прошедшее время, и Филиппу де Тернану предъявлены обвинения в нарушении перемирия с англичанами и присвоении казённых средств. Герцог простил его, приговорив к штрафу и покаянию.

Девятый капитул, Гаага, 1456 год 

Открылся в приходской церкви 2 мая, после 17-го орденского праздника. Избранный на этой ассамблее в рыцари Джозия Аквавива, граф ди Террено, отсутствует в официальных печатных списках ордена, поскольку не получил от своего государя разрешения вступить в него. После принятия новых членов собрание рассмотрело преступления, совершенные бургграфом Утрехта Рено II ван Бредероде против епископа этого города Давида Бургундского.

Десятый капитул, Сент-Омер, 1461 год 

Открылся 2 мая в церкви Сен-Бертен после 18-го орденского праздника. После избрания новых рыцарей собрание разбирало конфликт между графом де Шароле и Филиппом де Кроем. Последний набрал наибольшее число голосов после шести избранных, и было постановлено принять его в орден, в случае отказа от вступления со стороны принца Адольфа Гельдернского.

Одиннадцатый капитул, Брюгге, 1468 год 

Открылся 5 мая и продолжался несколько недель. Граф Неверский, перешедший на сторону Людовика XI во время войны Лиги Общественного блага, и обвинённый новым великим магистром Карлом Смелым в измене, был исключён из ордена. Отказавшись явиться на ассамблею, он ещё 15 апреля отослал герцогу свою рыцарскую цепь. 14—15 мая в орден были приняты новые члены, после чего собрание разбирало дисциплинарные вопросы.

Двенадцатый капитул, Валансьенн, 1473 год 

Последний бургундский капитул открылся 1 мая в герцогской резиденции. Собрание разбирало поведение Адольфа Гельдернского и прочие случаи нарушения орденской морали. 9 мая были назначены новые рыцари, принятые в орден на следующий день. Франциск II Бретонский отказался от предложенной ему орденской цепи.

Сановники ордена 

1. Канцлеры:

 1431—1461: Жан Жермен (ум. 1461), епископ Неверский 1430—1436, епископ Шалонский 1436—1461
 1461—1473: Гильом Филластр Младший (ок. 1400 — 1473), епископ Вердена 1437—1448, епископ Туля 1448—1461, епископ Турне 1461—1473 
 1473—1477: Ферри де Клюньи (ок. 1430 — 1483), епископ Турне 1474—1483, с 1482 кардинал

2. Казначеи:

 1431—1447: Ги Гильбо (ум. 1447)
 1447—1472: Питер Бладелин (ок. 1408 — 1472)
 1472—1477: Гильом де Клюньи (ум. 1480), с 1479 епископ Пуатье, канцлер Людовика XI

3. Секретари-историографы:
 1431—1461: Жан Ибер
 1461—1491: Мартин Стеенберх (ум. 1491), секретарь Карла Смелого

4. Гербовые короли: 
 1431—1468: Жан Лефевр (ок. 1395 — 1468), сеньор де Сен-Реми
 1468—1492: Жиль Гобе (до 1430 — 1492)

Примечания

Литература 

 Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies
 Bd. 1. Herzog Philipp der Gute (1430-1467). — Stuttgart: Thorbecke, 2002. — ISBN 3-7995-7273-2
 Bd. 2. Das Fest im Jahr 1468 unter Herzog Karl dem Kühnen. — Ostfildern, 2003. — ISBN 3-7995-7912-5
 Bd. 3. Das Fest im Jahr 1473 in Valenciennes unter Herzog Karl dem Kühnen. — Ostfildern, 2009. — ISBN 978-3-7995-7919-3.
 Gruben F. Les chapitres de la Toison d’or à l'époque bourguignonne (1430—1477). — Leuven: University Press, 1997. — ISBN 90-6186-746-0 
 Kervyn de Lettenhove H., baron. La Toison d'or : notes sur l'institution et l'histoire de l'ordre (depuis l'année 1429 jusqu'à l'année 1559). — Bruxelles: G. van Oest, 1907  (compte rendu)
 Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au XVe siècle: notices bio-bibliographiques, hg. von Raphael de Smedt. — Frankfurt 2000, ISBN 3-631-36017-7. 
 Liste nominale des chevaliers de l'ordre de la Toison d'or, depuis son institution jusqu'à nos jours // Das Haus Österreich und der Orden vom Goldenen Vlies. Hg. von der Ordenskanzlei. — Graz-Stuttgart: Leopold Stocker Verlag, 2007, S. 161–198. — ISBN 978-3-7020-1172-7
 Livre du toison d'or

Ссылки 
 CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR — MAISON DE BOURGOGNE
 Les 25 premiers chevaliers de la toison d'or, nommés lors de la création de l'ordre le 10 janvier 1430 a Bruges
 l'Ordre de la Toison d'Or. Brevets n° 26 a 35

См. также 

 Список рыцарей габсбургского ордена Золотого руна

Орден Золотого руна
Списки награждённых